Washington Heights – amerykański program telewizyjny typu reality show, wyprodukowany przez Gigantic! Productions.

Premierowy odcinek został wyemitowany 9 stycznia 2013 roku na amerykańskim MTV i był nadawany do 13 marca 2013 roku. W Polsce premiera odbyła się 16 czerwca 2013 roku na antenie MTV Polska.

Opis 
Program opowiada o losach dziewięciu przyjaciół, którzy żyją, pracują i bawią się w słynnej dzielnicy Nowego Jorku – Washington Heights. Wszyscy dojrzewali blisko siebie, a sąsiedztwo i wspólne dzieciństwo sprawiły, że więź, która ich łączy, jest bardziej rodzinna niż koleżeńska.

Obsada

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 

Telewizyjne programy rozrywkowe
Programy typu reality show
MTV